Funder (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg.
 Funder Kirkeby, een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Silkeborg. 

Fundering
 Funderen, een fundament leggen, grondvesten